Кубок гигантов КОНКАКАФ () — футбольный турнир, проведённый КОНКАКАФ в 2001 году среди самых посещаемых клубов в регионе (Северной и Центральной Америке).

В 1991 году КОНКАКАФ учредила свою версию Кубка обладателей Кубков. Но турнир не имел успеха, поскольку национальные кубки в странах Центральной Америки и Карибского бассейна проводятся нерегулярно. В 1998 году, после трёх подряд незаконченных розыгрышей, турнир прекратил существование. Но спустя три года появился турнир Кубок гигантов. К его розыгрышу допускались по две самых посещаемых команды от страны. Но и этот кубок был проведён лишь однажды. Его выиграла мексиканская «Америка», победившая в финале «Ди Си Юнайтед» со счётом 2:0.

Предварительный раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

  «Ди Си Юнайтед» и  «Америка» получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2002.

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Литература 
«Клубные турниры». И. В. Гольдес. Москва, 2005 год.

Ссылки 
 Кубок гигантов на сайте RSSSF

КОНКАКАФ
Международные клубные соревнования по футболу